Csehország
 Křižanov, település a Píseki járásban
 Křižanov, település a Žďár nad Sázavou-i járásban